Gostinyj dvor  con il significato di Corte (cortile) degli ospiti, mercanti) è un toponimo che indica 
 a San Pietroburgo
 Gostinyj dvor – centro commerciale sulla Prospettiva Nevskij
 Gostinyj dvor – l'omonima stazione della metropolitana di San Pietroburgo